Шарп (језеро), вештачко језеро у Сједињеним Америчким Државама
 Ричард Шарп, главни лик из серије филмова о Шарпу
 Грејам Шарп, британски клизач у уметничком клизању
 Sharp, јапанско предузеће у области електронике